Первый этап Лиги Паулиста 2013 — однокруговой турнир, в котором принимают участие 20 клубов. По итогам первого этапа определятся участники 1/8 финала Лиги Паулисты и 4 команды, которые вылетят в Серию A2.

Матчи 

Время начала матчей двно по местному времени — UTC-3

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

15-й тур

16-й тур

17-й тур

18-й тур

19-й тур

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации футбола штата Сан-Паулу
 Таблица Серии A1 Паулисты 
 Таблица Серии A1 Паулисты 
 Таблица на Globoesporte.com
 Статистика на Placar.com